La deuxième saison du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités est une déclinaison du concours culinaire Le Meilleur Pâtissier, articulée autour de plusieurs candidats célèbres, diffusée sur M6 du  au , et sur RTL-TVI.

Cette édition est remportée par le chorégraphe Jean-Marc Généreux, qui gagne le trophée du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités, ainsi que la publication de son livre de recette, dont les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation de France.

Participants

Présentation 
L'émission est présentée par Faustine Bollaert. Il s'agit cependant de la dernière fois que l'animatrice présente une émission sur le groupe M6, puisqu'elle a signé un contrat chez France Télévisions.

Jury 
Le jury de cette saison est composé de :
 Cyril Lignac, cuisiner français.
 Jacqueline Mercorelli, dite « Mercotte », critique culinaire et blogueuse de formation sur le web.

Principe 
Le principe de cette déclinaison du Meilleur Pâtissier est le même que l'émission originale. Les seules différences que l'on peut constater sont: les candidats ne sont pas des inconnus, mais des célébrités, et les bénéfices du livre de recette publié par le gagnant sont intégralement reversés à la Fondation de France. À part cela, on retrouve l'épreuve du classique revisité, l'épreuve technique de Mercotte et l'épreuve créative. Il y a aussi un éliminé à l'issue de chaque épisode, et un candidat qui obtient le titre de pâtissier de la semaine.

Candidats 
Pour cette édition, cinq célébrités sont en compétition, à savoir  :

Bilan par épisode

Résumés détaillés

, le  : l'enfance 

Pour cette première semaine de concours, le thème est: l'enfance.

Lors de la première épreuve, les candidats doivent revisiter un gâteau qui leur rappelle leur enfance. L'épreuve se déroule, et après dégustation, Jean-Marc Généreux et Ariane Brodier sont les coups de cœur du jury, alors qu'ils ont été déçus par Hélène Ségara et Vincent Moscato.

Ensuite, les candidats doivent réaliser un Angel Cake. L'épreuve se déroule, et après dégustation à l'aveugle, voici le classement, du dernier au premier : Vincent Moscato ; Jean-Marc Généreux ; Hélène Ségara ; Ariane Brodier ; Camille Cerf.

L'épreuve créative consiste à raconter leur passion d'enfance en gâteau. Thierry Bamas, meilleur ouvrier de France, est le chef invité cette semaine. L'épreuve se déroule, et après dégustation, les jurés sont assez déçus par Vincent Moscato, et ils ont apprécié les autres gâteaux.

Au regard des trois épreuves, Cyril Lignac et Mercotte ont désigné Camille Cerf pâtissière de la semaine, et ont décidé d'éliminer Vincent Moscato.

, le  : l'amour 

Pour cette deuxième semaine de concours, le thème est: l'amour.

Lors de la première épreuve, les candidats doivent revisiter la célèbre pomme d'amour. L'épreuve se déroule, et après dégustation, Ariane Brodier est le coup de cœur du jury, alors qu'ils ont été déçus par Camille Cerf.

Ensuite, les candidats doivent réaliser une Linzer Torte, originaire d'Autriche, sa pâte est à base de poudre de noisettes et de cacao, et sa garniture est composée de confiture de framboises. L'épreuve se déroule, et après dégustation à l'aveugle, voici le classement, du dernier au premier : Camille Cerf ; Hélène Ségara ; Ariane Brodier ; Jean-Marc Généreux.

L'épreuve créative consiste à raconter leur premier amour. Angelo Musa, champion du monde de pâtisserie (2003) et meilleur ouvrier de France (2007), est le chef invité cette semaine. L'épreuve se déroule, et après dégustation, les jurés ont apprécié tous les gâteaux.

À l'issue des trois épreuves, Jean-Marc Généreux a été désigné pâtissier de la semaine, et Hélène Ségara a été éliminée.

,  : la finale 

Lors de la première épreuve, les candidats doivent revisiter la Pavlova. L'épreuve se déroule, et après dégustation, voici le classement, du premier au dernier : Ariane Brodier ; Jean-Marc Généreux ; Camille Cerf.

Ensuite, les candidats doivent réaliser un Président, dessert inventé en 1975 qui se compose d'une génoise de chocolat praliné aux noisettes, truffée de cerises confites et coiffée de copeaux de chocolat. L'épreuve se déroule, et après dégustation à l'aveugle, c'est Jean-Marc Généreux qui la remporte.

L'épreuve créative consiste à réaliser un gâteau de mariage. Philippe Conticini, pâtissier reconnu dans la profession, est l'invité cette semaine. L'épreuve se déroule, et après dégustation, les jurés ont particulièrement apprécié le gâteau de Jean-Marc Généreux.

Au regard des trois épreuves, Jean-Marc Généreux est désigné grand gagnant de cette édition du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités. Il remporte un trophée, ainsi que la publication de son livre de recette, dont les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation de France.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée les mercredis, du  au . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

Légende :

Références 

Le Meilleur Pâtissier